Laccornis oblongus — вид жесткокрылых семейства плавунцов.

Описание 
Жук длиной 4-5 мм. Имеет смоляно-чёрную окраску. Бока переднеспинки и надкрылий, эпиплевны, усики и лапки имеют красно-бурую окраску.

Экология 
Жука можно встретить в канавах и лесных болотах.

Примечания 

Hydroporinae
Животные, описанные в 1835 году